Franz Patzer ist der Name folgender Personen:

* Franz Patzer (Politiker) (1854–1933), deutscher Landwirt und Politiker (DVP, DNVP)
 Franz Patzer (Bibliothekar) (1924–1992), österreichischer Historiker und Bibliothekar